En Pologne, Wałowice peut désigner :

 Wałowice, un village dans la voïvodie de Łódź,
 Wałowice, un village dans la voïvodie de Lublin,
 Wałowice, un village dans la voïvodie de Lubusz.